Иван Васильевич: Новиков, Иван Васильевич (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятел, депутат Верховного Совета СССР 1-го созываь.
 Новиков, Иван Васильевич (1921—1959) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Иван Васильевич (1923—1994) — советский партийный деятель, первый секретарь Обнинского городского комитета КПСС; делегат XXV съезда КПСС.
 Новиков, Иван Васильевич (воронежский наместник) — в 1796—1797 годах правитель Воронежского наместничества.